Тодоровичи () - это:
 Тодорович (фамилия) - сербская фамилия
 Тодоровичи (род) - сербский княжеский род
 Тодоровичи (Чайниче) - населённый пункт (деревня) в общине Чайниче Республики Сербской Боснии и Герцеговины